Petatán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Petatán, Cojumatlán de Régules, ort, Michoacán de Ocampo, 
 Petatán, Turicato, ort, Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar